Відсоток — сота частка.
 Відсотки — економічна категорія.

Див. також 
 Відсоткова ставка